Нижче наведено список 30 муніципалітетів провінції Форлі-Чезена. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Форлі-Чезена